Mistrzostwa Afryki w judo rozegrano w Tunisie w Tunezji w dniach 7–8 maja 2004 roku.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy 

Mistrzostwa Afryki w judo
2004 w sporcie
2004 w Afryce
Sport w Tunisie
Tunezja w XXI wieku
Judo w Tunezji